Дон Бето има више значења:

 Дон Бето (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дон Бето (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дон Бето (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику